Das European Masters 2018 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2018/19, das vom 1. bis 7. Oktober in Lommel ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal in Folge fand das Turnier in Belgien statt, nachdem der Veranstaltungsort beim Debüt 2016 noch in Rumänien lag. Beide vorherige Ausgaben hatte der Engländer Judd Trump gewonnen.

Im Finale setzte sich der Engländer Jimmy Robertson mit 9:6 gegen seinen Landsmann Joe Perry durch und gewann damit zum ersten Mal den Titel eines Weltranglistenturniers.

Preisgeld 
32.000 £ gab es in diesem Jahr mehr zu gewinnen als im Vorjahr. Die Verlierer der ersten Hauptrunde bekamen 3.000 statt 2.000 £, für alle anderen blieben die Prämien gleich.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break in der Finalrunde stand bei 10.000 £.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes). Im Halbfinale gewann, wer zuerst 6, im Finale, wer zuerst 9 Frames gewonnen hatte. Anders als im Vorjahr, dafür aber bei allen Turnieren in dieser Saison einheitlich, traten in Lommel 64 Spieler an, im Vorjahr waren es nur die letzten 32.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 17. und 18. August 2018 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Die Partien des Titelverteidigers Judd Trump (1) und die des einzigen belgischen Profis Luca Brecel (21) wurden verschoben und wurden in Belgien zum Auftakt des Hauptturniers ausgetragen. Auch  Weltmeister Mark Williams (64) sollte erst in Lommel spielen, er sagte aber vorher seine Teilnahme ab. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation 
18 Century-Breaks wurden während der 2 Qualifikationsrunden gespielt, das höchste mit 142 Punkten erzielte Matthew Selt aus England. 15 Spielern gelangen Breaks von 100 oder mehr Punkten.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Sport (Lommel)
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Belgien)
Billardturnier in Belgien